Puchberg steht für:

 Puchberg am Schneeberg, Gemeinde in Niederösterreich
Gemeindeteile:
 Puchberg bei Randegg, Katastralgemeinde von Randegg, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Puchberg im Machland, Ortschaft von Arbing, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Puchberg im Machlande I, Katastralgemeinde von Arbing, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Puchberg im Machlande II, Katastralgemeinde von Baumgartenberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Puchberg (Gemeinde Rechberg), Ortschaft von Rechberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Puchberg (Gemeinde Ottenschlag), Ortschaft der Gemeinde Ottenschlag im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Puchberg (Gemeinde St. Thomas), Ortsteil von St. Thomas am Blasenstein, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Puchberg (Wels), VIII. Bezirk, Ortschaft und Katastralgemeinde von Wels, Oberösterreich

Baulichkeiten:
 Burgruine Puchberg bei Puchberg am Schneeberg, Niederösterreich
 Burgstall Puchberg bei Windischbergerdorf einem Ortsteil von Cham, Oberpfalz
 Schloss Puchberg in Wels, Oberösterreich

Puchberg ist der Name folgender Personen:
 Johann Michael Puchberg (1741–1822), Wiener Kaufmann

Siehe auch:
 Buchberg
 Puechberg